Я́годная Поля́на — село в Татищевском районе Саратовской области, административный центр сельского поселения Ягодно-Полянское муниципальное образование.

Основано как немецкая колония Бееренфельд в 1767 году

Население —

История 
Место, где впоследствии образовалось село Ягодная Поляна, названо так в связи с разбросанными повсюду множеством полян с лесной земляникой. По указу Екатерины II с 1764 года началось переселение сюда немецких колонистов.

Основано 28 августа 1767 года. Основатели 80 семей из Гессена и Пфальца. До 1871 года центр Ягодно-Полянского колонистского округа Саратовского уезда Саратовской губернии, после центр Ягодно-Полянской волости.

В 1785 году открыт лютеранский приход. В 1857 году земельный надел составлял 7959 десятин, в 1910 году — 8959 десятин. В начале XX века в селе имелись мельница (с 1912 года), крахмалопаточный завод, регулярно проводились ярмарки, действовали фельдшерско-акушерский пункт, земская школа. В 1909 году 198 человек выехали в Сибирь и Степной край

В 1926 году в селе имелись кооперативная лавка, начальная школа, народный дом, изба-читальня, пункт ликбеза, сельсовет. В 1930 году открыта ремонтная мастерская. В годы коллективизации здесь был организован первый колхоз, впоследствии разделённый на два — «Квелие» («Родничок») и имени Розы Люксембург. В 1928—1932 годах село являлось центром Ягодно-Полянского района Саратовского округа Нижне-Волжского края.

В 1932—1935 годах село как центр Ягодно-Полянского кантона входило в состав АССР немцев Поволжья. В феврале 1935 года территория кантона была передана Саратовской области и до 1941 года село последовательно входило в состав районов — Вязовского, Базарно-Карабулакского и Ново-Бурасского.

С 1935 года в составе Саратовского края (с 1936 года — в Саратовской области).

В 1941 году немецкое население было депортировано в Казахстан, за исключением женщин, вышедших замуж за русских. В дома оставленные немецким населением были заселены эвакуированные украинцы, белорусы, поляки и русские. Оставшиеся не заселенные дома разорили и село стало намного меньше.

Физико-географическая характеристика 
Село находится в лесостепи, в пределах Приволжской возвышенности, являющейся частью Восточно-Европейской равнины, в балке в бассейне реки Сокурка (приток Чардыма). Рельеф холмисто-равнинный, сильно пересечённый. К северу расположено урочище Лесничество, к югу урочище Побочная Дача. В окрестностях села распространены чернозёмы. Высота центра населённого пункта — 187 метров над уровнем моря.

По автомобильным дорогам расстояние до областного центра города Саратова составляет 67 км, до районного центра посёлка Татищево — 48 км.
Климат
Климат умеренный континентальный (согласно классификации климатов Кёппена — Dfb). Многолетняя норма осадков — 470 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июле — 52 мм, наименьшее в марте — 24 мм. Среднегодовая температура положительная и составляет + 5,2°С, средняя температура самого холодного месяца января −11,4°С, самого жаркого месяца июля +20,8°С.
Часовой пояс

Население 
Динамика численности населения по годам:

Примечания

Ссылки 
 Ягодно-Полянское муниципальное образование на сайте Татищевского района Саратовской области
 Неофициальный сайт села Ягодная Поляна
 

Населённые пункты Татищевского района
Немецкие колонии в Поволжье